Jane Adams (schrijver) (geboren in 1960), Brits schrijver
Jane Adams (actrice) (geboren in 1965), Amerikaans actrice
Jane Adams (camogiespeler), Iers camogiespeler
Jane Addams, Amerikaanse sociaal werkster en de eerste Amerikaanse vrouwelijke Nobelprijswinnaar